Васильковое — название населённых пунктов.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Васильковое — село в Кировском районе.

Украина 
 Васильковое — село в Новониколаевском районе Запорожской области.

См. также